Miljacka, rijeka u središnjoj Bosni i Hercegovini, protječe kroz Sarajevo 
 HE Miljacka, hidroelektranu na Krki
 Miljacka (slap), peta sedrena barijera rijeke Krke.
 Miljacka (špilja), špilja kod istoimenog slapa